Викрам Кумар:
 Кумар, Викрам (род. прибл. 1976) — американский врач, изобретатель и предприниматель, создатель компании Dimagi.
 Кумар, Викрам (род. прибл. 1975) — индийский кинорежиссёр и сценарист.